Weserrenaissance (Begriffsklärung) steht für:

 Weserrenaissance, ein Baustil im Bereich der Weser
 Ensemble Weser-Renaissance Bremen, ein Ensemble für Musik der Renaissance und des Frühbarock